Gonzalo García Lagos (1935) uruguayi vitorlázó, olimpikon
 Gonzalo García Martín (1976) argentin pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Gonzalo García Vivanco (1981) mexikói színész, modell